Роднина́ — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Роднина, Ирина Константиновна (род. 1949) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель.
 Роднина, Лидия Алексеевна (1933—2000) — советский языковед, кандидат филологических наук с 1970 года.
 Роднина, Марина Владимировна (род. 1960) — профессор биохимии, член Немецкой академии наук Леопольдина, директор отдела физической биохимии  в Гёттингене.